Белоусов, Михаил: Белоусов, Михаил Владимирович (род. 1953) — генерал-лейтенант ФСБ, сотрудник Администрации президента России, член Совета Федерации.
 Белоусов, Михаил Игнатьевич (1894—1956) — Герой Советского Союза.
 Белоусов, Михаил Михайлович (1905—1960) — русский советский актёр театра и кино.
 Белоусов, Михаил Прокофьевич (1904—1946) — капитан дальнего плавания, Герой Советского Союза, руководитель Арктического флота СССР.